Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Хісела Дулко і Флавія Пеннетта виграли титул, у фіналі перемігши сестер Альону і Катерину Бондаренко з рахунком 6-2 7-6(4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Doubles Draw

Парний розряд